Públio Cornélio Cosso (tribuno consular em 415 a.C.) — tribuno consular em 415 a.C.
 Públio Cornélio Cosso (tribuno consular em 408 a.C.) — tribuno consular em 408 a.C.
 Públio Cornélio Rutilo Cosso — tribuno consular em 406 a.C. e ditador em 408 a.C.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história